Eselsgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Eselsgraben (Aislinger Bach), linker Zufluss des Aislinger Bach (zur Glött) nahe den Wagerseen bei Glött, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Eselsgraben (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) vor Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Eselsgraben (Duttenaugraben), rechter Zufluss des Duttenaugrabens (zum dort noch Hagenbach genannten Warmbach, zum Hochrhein) nahe Waidhof, Gemeinde Inzlingen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Eselsgraben (Klemmbach), rechter Zufluss des Klemmbachs vor Schweighof, Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eselsgraben (Krebsbach), Oberlaufname bis Moos, Stadt Bühl eines linken Zuflusses des Krebsbachs (zum Acherner Mühlbach) bei Hildmannsfeld, Gemeinde Rheinmünster, beide Orte im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Eselsgraben (Wiese), linker Zufluss der Wiese vor Mühlschau, Stadtteil Mambach, Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Südlicher Eselsgraben, rechter Teilungsarm des Eselsgraben (Aislinger Bach) an dessen Unterlauf

Täler:
 Eselsgraben (Brend), rechtes Tal zur Brend bei Unterweißenbrunn, Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Eselsgraben (Krumme Steyrling), linkes Bachtal vom Rotgsol zur Krummen Steyrling nach Jagahäusl im Nationalpark Kalkalpen, Oberösterreich
 Eselsgraben (Lauer), linkes Tal zur Lauer in Poppenlauer, Markt Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Eselsgraben (Saane), linkes Bachtal zur Saane im Schiffenensee zwischen Petit- und Grand-Vivy, Gemeinde Courtepin, Bezirk See, Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Eselsbach
 Eselsklinge